Junggarsuchus is een geslacht van uitgestorven sphenosuchide crocodylomorfen uit het Midden-Jura van China. De typesoort is Junggarsuchus sloani.

Ontdekking 
Junggarsuchus werd ontdekt in de Shishugou-formatie in Xinjiang, China.

Beschrijving 
Hoewel de schedel van Junggarsuchus veel kenmerken deelt met die van moderne krokodilachtigen, bevindt hij zich morfologisch tussen Sphenosuchia en Mesoeucrocodylia. Net als bij andere sphenosuchiërs, waren de ledematen van Junggarsuchus aangepast aan voortbeweging op het land, in plaats van semi-aquatische voortbeweging die wordt waargenomen bij de huidige krokodilachtigen. Deze aanpassingen omvatten: een verticaal georiënteerd opperarmbeen, kogelgewricht en een functioneel tridactyle (drievingerige) hand.

Uitgestorven Crocodylomorpha